Латышево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Латышево — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Латышево — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Латышево — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Латышево — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Латышево — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Латышево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Латышево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Латышево — деревня в Янтиковском районе Чувашии.

Украина 
 Латышево — село в Шахтёрском районе Донецкой области.